Jermu Porthén (né le  à Vantaa en Finlande) est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace. Il évolue au poste de centre.

Biographie 
Il commence sa carrière en senior avec le HIFK dans la SM-liiga en 2004. En 2009, il part un an à l'étranger au TKH Toruń dans le championnat de Pologne. Après une saison disputée en Mestis, il décide de partir en France. Il signe aux Diables Rouges de Briançon dans la Ligue Magnus en 2011. Il ne dispute que six parties avec l'équipe en raison d'une blessure au ménisque du genou durant la pré-saison puis une rupture des ligaments du genou en octobre qui met fin à sa saison.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004|| HIFK|| SM-liiga|| 9|| 2|| 0|| 2|| 2|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2004-2005|| HIFK|| SM-liiga|| 29|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Salamat Kirkkonummi || Mestis ||16 ||2 ||4 ||6 ||53 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2005-2006|| HIFK|| SM-liiga|| 43|| 2|| 2|| 4|| 71|| 12|| 0|| 1|| 1|| 25
|-
| 2006-2007|| HIFK|| SM-liiga|| 52|| 2|| 5|| 7|| 58|| 5|| 0|| 0|| 0|| 29
|-
| 2007-2008|| HIFK|| SM-liiga|| 49|| 2|| 10|| 12|| 38|| 7|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2008-2009|| HIFK|| SM-liiga|| 34|| 2|| 4|| 6|| 26|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2009-2010 || TKH Toruń || PLH|| 15|| 2|| 3|| 5|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2010-2011 || Kiekko-Vantaa || Mestis ||38 ||9 ||24 ||33 ||82 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| KooKoo Kouvola || Mestis ||6 ||0 ||1 ||1 ||4 ||8 ||0 ||1 ||1 || 10 
|-
| 2011-2012 || Briançon || Ligue Magnus || 3|| 0|| 1|| 1|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Briançon || CdF || -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || Briançon || CdlL || 3|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -

Notes et références 

Naissance en mars 1983
Naissance à Vantaa
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HIFK
Joueur du Kiekko-Vantaa
Joueur des Diables rouges de Briançon
Joueur du KooKoo Kouvola
Attaquant de hockey sur glace